Harscheid ist der Name 

einer Gemeinde in Rheinland-Pfalz, siehe: Harscheid (bei Adenau) sowie
eines Ortsteils von Nümbrecht in Nordrhein-Westfalen, siehe Harscheid (Nümbrecht).